Citroën C4 – modello di autovettura della Citroën
 Citroën C4 – prima generazione del modello della Citroen prodotta a partire dal 2004
 Citroën C4 – seconda generazione del modello della Citroen prodotta a partire dal 2010
 Citroën C4 – terza generazione del modello della Citroen prodotta a partire dal 2020

Pagine correlate 
 Citroën AC4